BLS steht für:
 BLS AG (Nachfolgerin der BLS Lötschbergbahn)
 BLS Lötschbergbahn (Nachfolgerin der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn)
 Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern–Lötschberg–Simplon oder kurz Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn
 BLS-Staaten, die Gruppe der ehemals High-Commission Territories: Botswana (Betschuanaland), Lesotho (Basutoland) und Eswatini (Swasiland)
 Basic Life Support, die Basismaßnahmen der Herz-Lungen-Wiederbelebung
 Black Label Society, US-amerikanische Heavy-Metal-Band
 Blut-Liquor-Schranke, physiologische Barriere zwischen dem Blutkreislauf und dem Liquorsystem des zentralen Nervensystems
 Boston Latin School, älteste noch existierende Schule der USA
 Bucerius Law School, deutsche private Stiftungshochschule
 Bundeslebensmittelschlüssel
 Bundesverband Landschaftsschutz
 Bureau of Labor Statistics, eine Abteilung des Arbeitsministeriums der Vereinigten Staaten
 Cadillac BLS
 Bollon Airport (IATA-Code), Flughafen von Bollon (Queensland), Balonne Shire, South West Queensland, Queensland, Australien
 Bearskin Airlines (ICAO-Code), kanadische Fluggesellschaft
 Berlin Hauptbahnhof (BS100-Code), Gleise 11–14 (oben), ursprünglich für den Berlin Lehrter Stadtbahnhof

bls steht für:
 Balaesang (ISO-639-3-Code), eine der Tomini-Tolitoli-Sprachen

Abkürzung